Jethro peut désigner :

 Jethro, personnage biblique, beau-père de Moïse.
 un prénom masculin porté notamment par :
 Jethro Tull (1674-1741), agronome britannique.

Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter les listes générées automatiquement pour Jethro

Références

Voir aussi 
 Jethro Tull, un groupe de rock britannique.

Prénom masculin